Woody bezeichnet
 Woody (Name), US-amerikanisch-britischer Vor- und Familienname 
 DJ Woody, verschiedene DJs
 den Codenamen der Linux-Distribution Debian in der Version 3.0
 ein Formular-Framework für das XML-Publishing-System Cocoon, siehe Apache Cocoon#Cocoon Forms (Woody)
 Woody Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woody (Illinois)
 Woody (Kalifornien)
 Woody (Tennessee)
 Woody Creek (Colorado)

Siehe auch:
 Woodie, im englischen Sprachgebrauch PKWs, insbesondere Kombinationskraftwagen, bei denen Teile des Exterieurs aus Holz bestehen